Ventrèche ou ventrêche est un terme francisé parfois absent des dictionnaires français (de l'occitan ventresca) utilisé dans le Midi de la France :
ventrèche : ventre, panse d'un cochon gras mis souvent en salaison puis parfois fumée. Cette viande est comparable à la pancetta italienne. La ventrèche salée et séchée sera détaillée au fur et à mesure des besoins et sert d'ingrédient à des préparations culinaires comme le tripou trenèl ou comme les grattons, grillons, rillons (ardéchois, notamment), rillots ou rillauds, roustes ou rostes catalanes (ventrèche grillée au four), xingar, issues des cuisines occitane, catalane et basque ;
 ventrèche ou thon gras (appelé toro au Japon).

Annexes

Articles connexes 
 Grattons
 Trenèl
 Xingar

Liens externes 
 Définition, Reverso.
 « Que es la ventresca » 

Conservation alimentaire
Occitanie
Cuisine catalane